È noto come uno dei due componenti, assieme a Adam Anderson, del gruppo synth pop Hurts, con cui è attivo dal 2009. Precedentemente aveva collaborato sempre con Anderson in altre band chiamate Bureau e Daggers.

Discografia

Voci correlate 
 Hurts

Altri progetti

Collegamenti esterni